Кожахметова — женская форма казахской фамилииКожахметов. Известные носительницы:

 Кожахметова, Айман Болатовна (род. 1991) — казахстанская легкоатлетка (спортивная ходьба).
 Кожахметова, Магира Даулетбековна (род. 1946) — казахская писательница, журналист, заслуженный деятель Казахстана.
 Кожахметова, Шолпан Болатовна (род. 1991) — казахстанская легкоатлетка (спортивная ходьба), неоднократная чемпионка и призер Республики Казахстан по спортивной ходьбе.